Эльман Магеррам оглы Пашаев (род. 22 декабря 1971, Шишкая, Варденисский район, Армянская ССР, СССР) — российский адвокат, получивший известность в результате участия в деле актёра Михаила Ефремова.

Биография 
Родился 22 декабря 1971 года в селе Шишкая.

В 1991 году после окончания службы в армии работал журналистом, затем был сотрудником МВД Азербайджана.

В 1997 году переехал в Москву, где и начал юридическую карьеру.

Обучался в Первом Московском юридическом институте (специальность «юриспруденция»), Московской государственной юридической академии (специальность «юриспруденция»), Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации (специальность «государственная служба кадровой политики»). Был аспирантом Московской государственной юридической академии по специальности криминология.

В 2004 году был принят в Московскую Коллегию Адвокатов «Эгида». В 2009 году основал ООО «Международная юридическая компания „Эльман Групп“». В 2019 году стал организатором партии «Союз справедливых сил России».

До 2020 года трижды лишался статуса адвоката. В 2018 году Мытищинский городской суд заключил Пашаева под стражу на два месяца в связи с обвинением в вымогательстве. После переквалификации обвинения был приговорён к году условно.

Личная жизнь 
Женат. Супруга — Алёна Пашаева.

Известные клиенты и дела 
Эльман Пашаев прославился как адвокат VIP-лиц. Среди его клиентов были:
 Катя Лель (процесс о правах на бренд «Катя Лель»)
 Юрий Шерлинг (процесс Мастер-банка)
 Алексей Панин (процесс о праве на воспитание дочери)
 Галина Васильева, супруга заместителя гендиректора гостиницы «Рэдиссон-Славянская» Михаила Васильева (бракоразводный процесс)
 Дарья Дмитриева (бракоразводный процесс с Александром Радуловым)
 Феликс Комаров (процесс о банкротстве Славянского банка).

Награды 
Пашаев имеет ряд общественных наград:
 Медали 1 и 2 степени «За заслуги в защите прав и свобод граждан» Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации
 Медаль «За ратную доблесть»
 Орденский знак «За верность Отечеству»
 Юбилейная медаль «Дважды Героя СССР генерала Ази Асланова» Общества ветеранов Азербайджанской Республики
 Медаль «Почётный адвокат Ямало-Ненецкого автономного округа»
 Медаль Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации

Дело Ефремова 
Самым громким процессом в карьере Эльмана Пашаева стала защита Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП 8 июня 2020 года. По словам адвоката, он «делал для защиты всё, допускаемое законом», поскольку «судили Ефремова, а не гражданина, который преступил закон», от переговоров с семьёй погибшего до обнаружения свидетелей, якобы видевших за рулём машины артиста другого человека. Несмотря на все усилия защитника, Михаил Ефремов был признан виновным.

Примечания

Ссылки 
 Интервью телеканалу Москва 24
 Эльман Пашаев: биография адвоката Михаила Ефремова
 «Адвокат дьявола»: портрет Эльмана Пашаева, человека со связями, защитника Михаила Ефремова

Адвокаты России
Адвокаты по алфавиту
Выпускники МГЮА
Журналисты СССР
Журналисты Азербайджана